Зелёный Городок — деревня в Ивановском районе Ивановской области России, входит в состав Коляновского сельского поселения.

История 
В 1981 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок санатория «Зеленый Городок» переименован в Зелёный Городок.

Население

Инфраструктура 
Действовал в советское время санаторий «Зеленый Городок».

Примечания 

Населённые пункты Ивановского района (Ивановская область)